Palaemon longirostris, een soort waar Leander longirostris een synoniem van is
 Exopalaemon carinicauda een intraspecief taxon waar Leander longirostris een synoniem van is

Palaemonidae